Barkun ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Barkun (* 1938), US-amerikanischer Politologe
 Nathalie Barkun (* 1973), weißrussische Triathletin